Нижние Татмыши — название населённых пунктов в России:

 Нижние Татмыши — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Нижние Татмыши — деревня в Канашском районе Чувашии.